Амурский район

 Амурский район — район в составе Хабаровского края
 Амурский район — название Октябрьского района Еврейской АО в 1961—1963 годах